Типпелига 1991 () — 47-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Русенборг».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1991
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1991 году